Бьюке́нен — один из кланов равнинной части Шотландии.

История

Происхождение 

Традиционно принято считать, что клан берёт начало от  — сына одного из . О`Кин высадился со своим войском в Аргайле в 1016 году. За помощь в борьбе с данами ему были пожалованы земли Бьюкенен на восточном побережье Лох-Ломонда, около современной деревни .

Клан Бьюкенен занял всё побережье Лох-Ломонда в 1225 году, когда один из  даровал эти земли своему духовнику сэру Абсалону Бьюкенену. В середине XIII столетия сенешаль графа Леннокса Гилберт получил земли Бьюкенен в  и добавил к своему имени титул Бьюкенен.

Войны за независимость Шотландии 

Во время войн за независимость Шотландии клан поддерживал короля Роберта Брюса. Глава клана Морис, 10-й Бьюкенен отказался принести клятву на верность английскому королю. Ополчение клана воевало под руководством . Считается, что клан принимал участие в битве при Бэннокберне.

XV столетие и борьба между кланами 

Сэр  с ополчением своего клана пришёл на помощь французам в битве против англичан при Боже в 1421 году. Во время сражения убил герцога Кларенса. Через 3 года в 1424 он сам погиб в битве при Вернёе.

Разногласия с кланом Макларен в XV столетии привели к кровопролитной битве при .

В 1497 году Кеннет Маккензи, глава одноимённого клана, был убит лэрдом из клана Бьюкенен.

XVI столетие и англо-шотландские войны 

В XVI столетии клан Бьюкенен участвовал в англо-шотландских войнах. Так в 1513 году его члены сражались при Флоддене, а в 1547 г. при Пинки.

XVII столетие и гражданская война 

Во время гражданской войны сэр  являлся одним из руководителей ковенантского движения. Он руководил своим кланом во время битвы при Данбаре в 1650 году. В битве при Инверквитинге был захвачен англичанами и позднее умер в плену.

Клан также участвовал в  в 1679 году на стороне ковенантов против правительственных войск.

XVIII столетие и якобитские восстания 

Клан не принимал участия в . Однако в списках пленных шотландцев после битвы при Каллодене присутствуют два Бьюкенена — Александр и Джон.

Замки 

Замками клана Бьюкенен являлись дом Бьюкененов, , , , Northbar House, Francis Fort и Wolfshire Manor. Также в Киллеарне расположен монумент Бьюкенена, установленный в честь шотландского гуманиста Джорджа Бьюкенена.

Организации клана Бьюкененов 

Существуют несколько организаций клана Бьюкененов.

Сообщество Бьюкененов основано в 1725 году в Глазго. Организация является благотворительной и занимается поддержкой членов клана. Обществу принадлежит монумент Бьюкенена в Киллеарне и островок  в Лох-Ломонде.

В 1970 году в США основана международная организация Бьюкененов.

Примечания 

Б